
Termin -{PC}- ima više značenja:

 Lični računar
 IBM PC
 Fenol-hloroformna ekstrakcija
 Fosfatidilholin, fosfolipid